Il doppio del torneo di tennis East London Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Thomas Johansson e Stefan Koubek 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (Campioni)
 Rik De Voest /  Wesley Moodie (semifinali)

 Thomas Johansson /  Stefan Koubek (finale)
 Lamine Ouahab /  Pavel Šnobel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

East London Challenger 2008